Николай Сергеевич Попов:
 Попов, Николай Сергеевич (1931—2008) — советский танковый конструктор, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Николай Сергеевич (род. 1950) — советский и российский шахматист, тренер, комментатор.